Даниель Рэймонд Макклинток (; родился 19 апреля 1977 года в Фаунтин-Валли, Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции центрового.

Карьера 
Учился в Северной Аризоне, в 2000 году был выбран на драфте НБА под 53-м номером командой «Денвер Наггетс». 5 апреля 2001 года состоялся дебют Дэна в НБА в матче против «Сан-Антонио Спёрс». Также в США Бэрри выступал за «Канзас Сити Найтс» и «Аризона Скорпионс» (оба из АБА). Большую часть карьеры провёл в Европеː итальянские «Фортитудо» и «Боргоманеро», латышский «Вентспилс», французские «Нанси» и «Монако», немецкий «Ольденбург», украинские «Николаев» и «Азовмаш». Также с 2003 по 2004 года выступал за китайский клуб «Шанхай Шаркс».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Родившиеся в Фаунтин-Валли
Баскетболисты США
Баскетболисты НБА
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Нанси»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Николаев»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Монако»